A LEN-bajnokcsapatok Európa-kupája 1968-1969-es kiírását a HAVK Mladost Zagreb nyerte. A Mladost a döntőben a szovjet Gyinamo Moszkvát győzte le. A magyar színeket a Ferencváros képviselte, amely a negyeddöntőig jutott.

Eredmények

Selejtezők

I. csoport

II. csoport

III. csoport

Negyeddöntők

A csoport

B csoport

Elődöntők

Döntő

Források
 
 

Nemzetközi vízilabdakupák
Lenbajnokcsapatokeurópakupája
Lenbajnokcsapatokeurópakupája